Девять кораблей Королевского флота назывались HMS Ruby (рубин):

 HMS Ruby — 48-пушечный корабль; спущен на воду в 1652; сражался в Войну за испанское наследство в составе флота адмирала Джона Бенбоу; перестроен в 1706; захвачен французским Mars в 1707.
 HMS Ruby — 66-пушечный линейный корабль 3 ранга, исходно французский Rubis; захвачен в 1666; разоружен после повреждения штормом в 1682; разобран в 1685.
 HMS Ruby — 54-пушечный линейный корабль 4 ранга; спущен на воду в 1708; переименован в HMS Mermaid в 1744; продан в 1748.
 HMS Ruby — 50-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1745; разобран в 1765.
 HMS Ruby — 64-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1776; разобран в 1821.
 HMS Ruby — железный колесный тендер; спущен на воду в 1842; продан в 1846.
 HMS Ruby — деревянная винтовая канонерская лодка; спущена на воду в 1854; отправлена на слом в 1868.
 HMS Ruby — композитный винтовой корвет; спущен на воду в 1876; превращен в плавучий склад угля в 1904; переименован в C 10; продан в 1921.
 HMS Ruby — эскадренный миноносец типа Acorn; спущен на воду в 1910; продан в 1921.

См. также 
 HMS Ruby Prize — 44-пушечный линейный корабль 4 ранга; захвачен у французов в 1695; продан в 1698.